Les parenthèses sont deux signes de ponctuation ;
 Une parenthèse utile est une interruption temporaire du parcours de formation avec l’objectif de reprendre les études par la suite.

Voir aussi

 Parenthèses... est le vingt-cinquième album, édité en France et à l'étranger, de la chanteuse Françoise Hardy ;
 Parenthèses est une compilation d'Anne Sylvestre paru chez EPM en 2011 ;
 Parenthèse est une comédie française réalisée par Bernard Tanguy, sortie en 2016 ;
  ;
 Éditions Parenthèses est une maison d'édition marseillaise.